Josef Anton Fässler ist der Name folgender Personen:

* Josef Anton Fässler (Politiker, 1770) (1770–1833), Schweizer Politiker
 Josef Anton Fässler (Politiker, 1796) (1796–1875), Schweizer Politiker
 Josef Anton Fässler (Politiker, 1833) (1833–1898), Schweizer Politiker
 Josef Anton Fässler (Politiker, 1893) (1893–1970), österreichischer Politiker